Fantomen på operan kan syfta på:

 Fantomen på Operan –  en roman från 1910 av Gaston Leroux, originaltitel Le Fantôme de l'Opéra
 Fantomen på operan –  en brittisk musikal, baserad på romanen, med musik av Andrew Lloyd Webber, se The Phantom of the Opera

Filmer 
 Das Phantom der Oper – en tysk stumfilm från 1916, även känd som Das Gespenst im Opernhaus
 Fantomen på Stora operan (film, 1925) – en amerikansk skräckfilm från 1925, originaltitel The Phantom of the Opera
 Fantomen på Stora Operan (film, 1943) – en amerikansk film från 1943, originaltitel Phantom of the Opera
 Fantomen på Stora operan (film, 1962) – en brittisk film från 1962, originaltitel Phantom of the Opera
 Fantomen på Operan (film, 1983) – en amerikansk TV-film från 1983, originaltitel Phantom of the Opera
 Fantomen på Stora operan (TV-serie) – en amerikansk miniserie från 1990, originaltitel The Phantom of the Opera
 Il Fantasma dell'opera – en italiensk skräckfilm från år 1998
 Fantomen på Operan (film, 2004) – en amerikansk/brittisk film från 2004, baserad på  Lloyd Webbers musikal, i regi av Joel Schumacher, originaltitel The Phantom of the Opera